Уэджвуд (, ) — многозначный термин.

Фамилия 
Известные носители:
 Уэджвуд, Джозайя (1730—1795) — английский художник-керамист и дизайнер. основатель компании «Джозайя Уэджвуд и сыновья».
 Уэджвуд, Камилла (1901—1955) — британский и австралийский антрополог.
 Уэджвуд, Скотт (род. 1992) — канадский хоккеист.
 Уэджвуд, Томас (1771 −1850) — сын Д. Уэджвуда, один из пионеров фотографии.
 Дарвин, Эмма, урождённая Уэджвуд, (1808—1896) — жена Ч. Дарвина.

Другое 
 Градус Уэджвуда

См. также 
 Веджвуд